Vaessen ist der Familienname folgender Personen:

 Cathrin Vaessen (* 1962), deutsche Schauspielerin
 Eric Vaessen (1922–2009), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Ilse Vaessen (* 1986), niederländische Badmintonspielerin
 Manuel Vaessen (* 1957), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Marie-Louise Linssen-Vaessen (1928–1993), niederländische Schwimmerin
 Paul Vaessen (1961–2001), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Vaassen
 Faassen